O Centro de Diagnóstico de Doenças do Aparelho Digestivo ou Gastrocentro da Unicamp, como é mais conhecido, é uma unidade hospitalar pertencente à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Tem como objetivo o tratamento de doenças e distúrbios no aparelho digestivo.

Ligações externas 
 

Universidade Estadual de Campinas